Édouard hace referencia a:
 Édouard Manet, pintor impresionista francés; 
 Édouard Colonne (1838-1910), director de orquesta francés; 
 Édouard Drumont, periodista antisemita francés; o
 Édouard Boubat (1923-1999), fotógrafo francés.